Вся Россия:
 Вся Россия — российское политическое движение.
 Вся Россия — российский избирательный блок, существовавший в России с 1998 по 2002 год.
 Вся Россия — энциклопедия о городах и населённых пунктах Российской Федерации.
 Вся Россия — адрес-календарь Российской империи, 1895—1902 (СПб., Изд. А. С. Суворин).

Примечания